Куэцалан-дель-Прогресо () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла. Население — 45 010 человек.

История 
Город основан в 1895 году.

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio oficial del gobierno municipal de Cuetzalan del Progreso
 Documentos sobre Cuetzalan del Progreso

Муниципалитеты Пуэблы
Города Пуэблы